Claudio Husaín (1974-), footballeur argentin ;
 Maqbool Fida Husain (1915-2011), artiste peintre, cinéaste, réalisateur, producteur et scénariste indien ;
 Mohamed Husain (1980-), footballeur international bahreïni.

Toponyme 
 Husain, village de la municipalité de Kutina (comitat de Sisak-Moslavina) en Croatie.

Patronyme arabe